Il doppio del torneo di tennis Ahmedabad Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cédric Kauffmann e Fazaluddin Syed che hanno battuto in finale Justin Bower e Damien Roberts 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (semifinali)
 Oleg Ogorodov /  Dmitrij Tomaševič (quarti di finale)

 Noam Behr /  Jonathan Erlich (primo turno)
 Tomáš Anzari /  Satoshi Iwabuchi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ahmedabad Challenger 2000